Miguelópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Miguelópolis (ort), São Paulo, 
 Miguelópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar